В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Гельга Мастгофф здобула титул, у фіналі перемігши Пет Преторіус 6-4, 6-1.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA German Open